Schnetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schnetzler (* 1979), deutscher Fußballspieler
 André Schnetzler (1855–1911), Schweizer Politiker
 Jean Balthasar Schnetzler (1823–1896), Professor für Naturkunde an der Académie de Lausanne
 Johann Nepomuk Schnetzler (1776–1845), badischer Oberamtmann
 Karl Schnetzler (1846–1906), deutscher Politiker
 Karl Schnetzler (Elektrotechniker) (1876–1950), deutscher Elektrotechniker, Generaldirektor von Brown, Boveri & Cie.
 Kaspar Schnetzler (* 1942), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Veronika Schnetzler (* 1975), tschechisches Porno-Model

Siehe auch:
 Schnetzer
 Schnitzler